Soul Survivors è un album della cantante soul statunitense Aretha Franklin, registrato nel 1986 per la Arista Records.

Tracce

Collegamenti esterni